Волейбольный центр «Динамо» — многофункциональный спортивный комплекс в Москве. Расположен в районе Филёвский парк по адресу: улица Василисы Кожиной, владение 13. Построен в 2019 году.

История строительства 
Строительство арены началось осенью 2015 года. Проект реализуется в связи возведением многофункционального комплекса Match Point компанией «Галс-Девелопмент». В апреле 2017 года объект был готов на четверть. К сентябрю 2017 года было выполнено более 90 % монолитных работ в зоне арены, завершена заливка перекрытий малого и большого тренировочных залов.

В октябре 2019 года строительство арены на 3 500 зрителей было закончено. Общая площадь спортивного комплекса составляет 23 тысячи квадратных метров. Фасады шестиэтажной арены, возведенной на участке 2,7 гектара, выполнены с использованием стеклянных витражей, натурального камня - юрского известняка и ламелей – специальных конструкций с вертикальными солнцезащитными панелями. Ввод в эксплуатацию волейбольной арены был запланирован на четвертый квартал 2019 года – одновременно с кварталом апартаментов.

Характеристики 
Пятиэтажное здание волейбольного центра имеет овальную форму.
Комплекс будет включать:
 главную арену с комментаторскими позициями;
 две тренировочных площадки;
 пресс-центр;
 конференц-зал.
Основной зал высотой 22 метра будет иметь возможность трансформации для проведения различных спортивных состязаний (по баскетболу, легкой атлетике, художественной гимнастике, боевым единоборствам). Главное табло — световой куб сможет опускаться на отметку 12,5 метра.
Плановая вместимость должна составить 3500 зрителей.

Домашние команды 
С сезона 2020/21 на арене выступает волейбольный клуб «Динамо».

С 2021 года некоторые свои домашние матчи на арене проводит мини-футбольный клуб «Спартак».

С марта 2021 года на арене выступает женский гандбольный клуб ЦСКА, а с сентября 2021 года — и мужской гандбольный клуб ЦСКА.

Транспорт 
Доступ болельщиков и спортсменов к арене планируется обеспечивать за счёт Солнцевской, Арбатско-Покровской линий метрополитена, а также строящейся Большой кольцевой линии.

См. также 
 Динамо (дворец спорта, Москва)
 Дворец спорта «Динамо» в Крылатском

Примечания

Ссылки 
 

Волейбольные арены России
Динамо (волейбол)
Филёвский Парк